Oberbeuern ist der Name folgender Orte:

 Oberbeuern (Baden-Baden), Ortsteil der Stadt Baden-Baden in Baden-Württemberg
 Oberbeuern (Dießen am Ammersee), Ortsteil der Gemeinde Dießen am Ammersee im Landkreis Landsberg am Lech, Bayern